il Castello Michajlovskij – edificio di San Pietroburgo
 il Palazzo Michajlovskij – edificio di San Pietroburgo
 il Teatro Michajlovskij – teatro di San Pietroburgo
 il Parco Michajlovskij – parco di San Pietroburgo
 Nikolaj Konstantinovič Michajlovskij – critico letterario e sociologo russo

Pagine correlate 

Michajlov
Michajlovsk
Michajlovskij rajon
Michałowski